Kijani su naselje u sastavu Općine Gračac, u Zadarskoj županiji. Nalaze se 7 kilometara sjeverno od Gračaca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 56 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji